Никола́й Па́влович Си́доров: Сидоров, Николай Павлович (1902—1970) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Сидоров, Николай Павлович (род. 1960) — советский и российский живописец, заслуженный художник РФ (2011), академик РАХ (2013).